Home Sweet Pineapple (en español Hogar Dulce Piña) es un episodio de Bob Esponja de la temporada 1.

Sinopsis 
En una noche de Fondo de Bikini, unos nematodos se comen todo lo que hay alrededor de estos, devoran el botemóvil de Fred, y después sigue conduciendo. Entonces tienen sed por lo que toman el jugo de piña de la casa de Bob Esponja disminuyéndose hasta quedar sin nada. Cuando este y Gary se despiertan, se dan cuenta de lo sucedido y Bob piensa mudarse con sus padres. Patricio ayuda a Bob a reconstruir su casa, pero les sale mal. Bob y Gary se quedan a dormir con Patricio, pero su estúpidez y la mala suerte lo hacen llevar a la casa de Calamardo. Calamardo acepta (porque está semi-consciente), pero cuando siente que habla con alguien, Calamardo se da cuenta de que es Bob Esponja, así que Calamardo los echa de su casa. Al día siguiente, Bob y Patricio preparan las maletas cuando se ve a los padres de Bob esperando que este se vaya de su casa, pero antes guarda una semilla, luego llora ahí mismo y se marcha. Calamardo está feliz y Patricio muy triste. Pero la semilla tiene poder, y así Bob recupera su casa.

Trivia 
En este episodio, la piña es un verdadero fruto, jugoso y delicioso. Sin embargo, en el episodio Día Opuesto, tiene tablas de madera, probablemente el diseño de la casa fue modificado.
Cuando Calamardo baila por la despedida de Bob, se ve de más alto que lo normal.
Se ve a Gary en la parte superior de la roca, pero cuando Patricio golpea a Bob con la roca, Gary ya no aparece.
es el primer episodio de Bob Esponja que se ve a Patricio con una camiseta de smoking y un sombrero negro.

Después de que los nematodos se comieran el bote de Fred, el seguía conduciendo.

Detalles 
Personajes presentes: Bob Esponja Pantalones Cuadrados, Gary caracol, Patricio Estrella, Calamardo Tentáculos, Nematodos, Harold Pantalones Cuadrados, Gretchen Pantalones Cuadrados, Fred.

Canciones: Bob Esponja se va

Lugares: Calle Concha 

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 1999